Mariano Díaz peut désigner :
 Mariano Díaz (1939-2014), coureur cycliste espagnol ;
 Mariano Díaz Mejía, dit Mariano, (né en 1993), footballeur dominicain.